La  () est la chambre basse de la Législature du Nouveau-Mexique, l'organe législatif de l'État américain du Nouveau-Mexique.

Fonctionnement 
La Chambre des représentants comprend  élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour dans autant de circonscriptions que de sièges à pourvoir, pour un mandat de deux ans.

Siège 
La Chambre des représentants du Nouveau-Mexique siège au Capitole de l'État du Nouveau-Mexique, situé à Santa Fe.

Composition

Notes et références 

Politique au Nouveau-Mexique
Nouveau-Mexique
Droit au Nouveau-Mexique